Jan Davidsson (ur. 1956) – szwedzki żużlowiec
 Jonas Davidsson, właśc. Jan Davidsson (ur. 1984) – szwedzki żużlowiec